Zenon (futebolista) (1954) — ex-futebolista brasileiro
 San Zenón — município colombiano do departamento de Magdalena

Filmes
 Zenon: Z3 — telefilme original do Disney Channel
 Zenon: Girl of the 21st Century — filme original do Disney Channel

Espécies animais 
 Camponotus zenon — espécie de inseto do gênero Camponotus
 Camponotus zenon zenon — espécie de inseto do gênero Camponotus
 Camponotus zenon criton — espécie de inseto do gênero Camponotus

 
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos